El término Mathis puede referirse a:

Personajes
 Christian Mathis, paleontólogo francés.
 Clint Mathis, futbolista estadounidense.
 Edith Mathis, soprano suiza.
 Greg Mathis, juez de televisión estadounidense.
 Johnny Mathis, cantante y compositor estadounidense.
 June Mathis, guionista estadounidense.
 Marcel Mathis, esquiador austriaco.
 Marco Mathis, ciclista alemán.
 Rémi Mathis, bibliotecario, historiador y wikimedista francés.
 Samantha Mathis, actriz estadounidense.

Geografía
 Mathis, ciudad del Texas.